Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1967 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King et Owen Davidson battent Rosie Casals et Stan Smith en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1967
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en août 1967
Sport en septembre 1967